Села:
 Тихонівка — Автономна Республіка Крим, Первомайський район
 Тихонівка — Донецька область, Слов'янський район
 Тихонівка — Запорізька область, Мелітопольський район
 Тихонівка — Черкаська область, Лисянський район